Epicanto (prega epicântica)
Pregas vocais

Ver também
Prego
Pregão

Desambiguação